Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1954 года прошёл 20—21 февраля в Эстерсунде (Швеция). В нём приняли участие 18 спортсменок из 5 стран. На заключительной дистанции приняли участие 12 лучших спортсменок по итогам трёх дистанций.

Результаты 

* nc — не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1954 года
Международные спортивные соревнования в Эстерсунде
Чемпионаты мира в Швеции
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин